Auterive ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Auterive (Gers) im Département Gers
Auterive (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
Auterive (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

Siehe auch:
Hauterive